Gewog di Norbugang – Gewog nel distretto di Pemagatshel nel Bhutan
Gewog di Norbugang – Gewog nel distretto di Samtse nel Bhutan